Юри — многозначное слово:

 Юри — один из вымерших неклассифицированных языков на западе Бразилии.
 Юри — изолированный язык Папуа — Новой Гвинеи.
 Юри — жанр манги и аниме.

Фамилия 
 Юри, Гарольд Клейтон (1893—1981) — американский физик и физикохимик, лауреат Нобелевской премии.
 Юри, Рей (1873—1937) — американский спортсмен, восьмикратный олимпийский чемпион.
 Юри, Хуго (1887—1945) — партийный деятель НСДАП, гауляйтер.
Псевдоним
 Юри (род. 1964) — мексиканская певица и актриса.

Топоним 
 Юри — посёлок в волости Раэ, Эстония.

См. также 
 
 Yuru Yuri